

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Butterfield – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Butterfield – città della Contea di Watonwan, Minnesota
 Butterfield – villaggio della Contea di Barry, Missouri
 Butterfield – census-designated place della contea di El Paso, Texas

Persone 
 Asa Butterfield (1997) – attore britannico
 Catherine Butterfield (1958) – scrittrice, commediografa e attrice statunitense
 Danny Butterfield (1979) – calciatore inglese
 G. K. Butterfield (1947) – politico e magistrato statunitense
 Herbert Butterfield (1900-1979) – storico e filosofo britannico
 Jack Butterfield (1919-2010) – dirigente sportivo canadese
 Jacob Butterfield (1990) – calciatore inglese
 Paul Butterfield (1942-1987) – armonicista e cantante statunitense
 Spencer Butterfield (1992) – cestista statunitense
 William Butterfield (1814-1900) – architetto britannico

Altro 
 Venere in visone (BUtterfield 8) –  film del 1960 diretto da Daniel Mann